Sterdyń, gmina du powiat de Sokołów en Pologne.
 Sterdyń, village de cette gmina